Dekalkomania (technika malarska)
 Dekalkomania (zdobnictwo w ceramice)